Фриц Шмидт или Фридрих Шмидт ( или ; 6 декабря 1908, Бохум, Германская империя — 17 апреля 1983, Мюнхен, ФРГ) — немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС, военный преступник, начальник гестапо в Киле.

Биография 
Фриц Шмидт родился 6 декабря 1908 года в семье тюремного инспектора. Изучал юриспруденцию в университетах Бонна и Мюнстера. С 1929 года был членом национал-социалистического союза студентов. 1 февраля 1931 года вступил в НСДАП (билет № 455700), а в мае 1933 года — в штурмовые отряды. В 1932 году сдал первый государственный экзамен, после чего работал судебным заседателем в высшем земельном суде города Хамма. В 1935 году сдал второй государственный экзамен. После безработицы он поступил на службу в полицию и работал в берлинском гестапо. 14 июня 1937 года был зачислен в ряды СС (№ 290023). В 1938 году занял должность заместителя руководителя гестапо Ганновера. В 1939 году был переведён в Главное управление имперской безопасности (РСХА).

В 1940 году стал заместителем шефа гестапо в городе Бреслау. С мая 1942 года служил в управлении I (кадровые и организационные вопросы) в группе D2 (дисциплинарные вопросы в СС) РСХА. В августе 1942 года Шмидт был переведён на Восточный фронт, где стал заместителем Ойгена Штаймле, командира зондеркоманды 4a, осуществлявшей массовые убийства евреев на оккупированных советских территориях. С января 1943 года временно занимал пост руководителя зондеркоманды 4a. С начала февраля 1944 года и до конца войны Шмидт возглавлял гестапо в городе Киле. После того как он занял этот пост, он распорядился организовать учебно-трудовой лагерь Нордмарк. 29 марта 1944 года по указанию главного управления имперской безопасности Шмидт поручил Йоханнесу Посту расстрелять четырёх пойманных офицеров британских ВВС, совершивших побег из Шталага III-A. В октябре 1944 года он сформировал айнзацгруппу «Штеглих», в задачи которой входило преследование движения сопротивления. В конце войны присутствовал на казнях в лагере Нордмарк.

После войны 
После окончания войны Шмидт скрылся и с 1946 года под ложной фамилией Шмундт работал перевозчиком и юридическим помощником сенатора Бремена по вопросам экономики, портов и дорожного движения. Из-за опасений быть раскрытым принял второй псевдоним Шютте и летом 1947 года переехал в Мюнхен, где работал в строительной сфере. В связи с тем, что он жил под чужим именем ему не пришлось проходить денацификацию. С 1949 по 1951 года работал клерком в страховой компании «Виктория» и занимал руководящие посты в фирме Hamburg-Mannheimer AG. 11 ноября 1961 года информация о его личности и нацистском прошлом, а также членство в организации Гелена была обнародована, в связи с публикацией в газете Neues Deutschland. Он потерял работу в кампании Hamburg-Mannheimer AG и был осуждён окружным судом Мюнхена на трёхмесячный срок из-за предоставления ложных данных, но отбывать данный срок ему не пришлось. С 1962 года работал фрилансером и с дозволения правительства Верхней Баварии жил под фамилией Шмидт-Шютте. 18 декабря 1963 года был арестован по подозрению в совершении военных преступлений, но в 1965 году был освобождён. 20 мая 1968 года приговорён земельным судом Киля к 2 годам тюремного заключения за содействие в убийстве британских офицеров, но он не отбывал наказание, так как срок в предварительном заключении погасил судебный приговор. 14 января 1969 года приговор был утверждён Федеральным верховным судом ФРГ. Впоследствии проживал в Мюнхене. Кроме того, расследование по отношению к его деятельности в айнзацгруппах, было прекращено.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп
Члены СА